Кашперске Горы, Кашперские Горы (, , бывш. ) — город в районе Клатовы Пльзеньского края Чехии.

История 
Первое письменное упоминание о городе датируется 1337 годом. В 1356 году король Карел I Люксембург основал недалеко от города замок Кашперк.

География 
Расположен в 65 км к югу от города Плзень, на высоте 758 м над уровнем моря.

Население

Фотографии

Примечания

Города Пльзенского края